Събор в Лампсак () или Лампсакийски събор може да се отнася за два поместни събора в историята на Църквата:

 Събор в Лампсак (364)
 Събор в Лампсак (1235)